Het seizoen 2006/2007 was het ??ste seizoen van AC Milan in het Italiaanse voetbal en het 73ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti, die bezig was aan zijn zesde seizoen in Milaan, eindigden de Rossoneri op de vierde plaats in de eindrangschikking, nadat de club wegens een straf met –5 punten begon aan het seizoen. Desondanks werd rechtstreekse plaatsing afgedwongen voor de UEFA Champions League 2007/08 omdat Milan dit seizoen Europa's belangrijkste clubcompetitie op zijn naam schreef en als titelverdediger rechtstreeks was geplaatst voor de groepsfase van het toernooi.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti als derde eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Champions League 

AC Milan won voor de zevende keer in de clubgeschiedenis het belangrijkste Europese clubtoernooi. In de finale won de ploeg van Liverpool.

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die namens AC Milan in het seizoen 2006/07 uitkwamen in de UEFA Champions League en het toernooi wonnen.

2007
Milan